Chocolate Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Chocolate Mountain (Kanada), in Alberta

in den Vereinigten Staaten:
 Chocolate Mountain (Kalifornien)	
 Chocolate Mountain (Humboldt County, Nevada)	
 Chocolate Mountain (Nye County, Nevada)